Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1980.

Ergebnisse 
In der Vorrunde gewann die Rumänin Gabriela Szökö gegen Heike Hackemesser mit 6:0, 6:3.

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 24. Jahrgang (1980), Heft 5 (fälschlicherweise mit 25. Jahrgang bezeichnet)

Anmerkungen 

1980
Tennisturnier 1980